Мироним () — деревня в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Бытенского сельсовета. Население — 107 человек (2019).

География 
Деревня находится в 8 км к северо-западу от центра сельсовета, агрогородка Бытень и в 26 км к северо-востоку от города Ивацевичи, рядом с деревней проходит граница с Гродненской областью. В трёх километрах к северу протекает река Щара, вокруг деревни существует сеть мелиоративных каналов со стоком в эту реку. Рядом с южной окраиной Миронима проходит шоссе М11 на участке Бытень — Слоним.

Достопримечательности 
 Спасо-Преображенская церковь. Построена в 1869 году из бутового камня и кирпича. Памятник архитектуры. Церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 Мироним на сайте globus.tut.by 
 Мироним на сайте radzima.org

Населённые пункты Ивацевичского района